Михаи́л Васи́льевич Андре́ев (род. 6 января 1954) — русский поэт, автор песен, член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011). Лауреат Премии Ленинского комсомола (1987).

Биография 
Михаил Андреев родился 6 января 1954 года в посёлке Бундюрский лесоучасток Чаинского района Томской области. Учился в Подгорненской средней школе. Окончил ТИАСУР (1976), высшие литературные курсы (1985) в Москве. Живёт в Томске.

Песни на стихи Андреева исполняют группы «Любэ», «Иванушки International», «Белый орёл», «Золотое кольцо», «Фабрика», «Корни», а также Вячеслав Добрынин, Михаил Шуфутинский, Влад Сташевский, София Ротару, Александр Малинин, Дима Билан, Катя Огонёк и др. Из наиболее известных песен на его стихи можно отметить «Отчего так в России берёзы шумят?», «Трамвай пятёрочка», «Главное, что есть ты у меня», «Самоволочка» («Любэ»), «Тополиный пух» («Иванушки International»), «Потому что нельзя быть красивой такой» («Белый орёл») и многие другие.

На стихи М. Андреева сочинил свой последний камерно-вокальный опус один из крупнейших русских композиторов-симфонистов ХХ в. Н. И. Пейко (вокальная сюита «Люди, земля и небо» для высокого голоса и фортепиано).

В 2005 году стал лауреатом Международного конкурса газеты «Литературная Россия» и компании «Росбытсоюз-Инвест».

В посёлке Кисловка Томской области в честь творчества поэта одна из улиц носит название — улица Михаила Андреева.

Библиография 
 «Лиственный свет», 1981, изд. «Молодая гвардия», Москва
 «…И звезда высоко-высока», 1982, изд. «Современник», Москва
 «Земной срок», 1985, изд. «Молодая гвардия», Москва
 «Подранок», 1986, изд. «Современник», Москва
 «Нетелефонный разговор», 1991, Томск
 «По материнской линии», 1997, Томск

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (30 ноября 2011 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Премия Ленинского комсомола (1987) — за сборники стихов «Земной срок» (1985) и «Подранок» (1986);
 Международный конкурс «Литературной России» (2005).

Примечания

Ссылки 
 Личная страница

Лауреаты Международного конкурса «Литературной России»
Персоналии:Томск
Члены Союза писателей СССР
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники России
 
Выпускники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники